David Pérez puede referirse a:

 David Pérez (1711-1778), compositor italiano.
 David Pérez Ibáñez (n. 1960), funcionario y político español.
 David Pérez García (n. 1972), político español del PP.
 David Perez Quintanilla (n. 1976), futbolista español.
 David Pérez Arteaga (n. 1981), futbolista español que juega como centrocampista.
 David Pérez Rubio (n. 1986), futbolista español.
 David Pérez Pallas (n. 1987), árbitro español que de la Segunda División.
 David Pérez Molina (n. 1997), futbolista chileno.
 David Pérez, ciclista español.